Ambassador Theatre Group, empresa teatral del Regne Unit 
 Alster-Touristik GmbH, empresa de transport públic fluvial al riu Alster, a Alemanya, vegeu Alsterdampfer#Fi de les línies regulars i avenç del trànsit turístic
 Advanced Technology Group, divisió de recerca i desenvolupament de l'empresa Apple Inc
 Attaque Team Gusto, equip ciclista professional d'Eslovènia
 Armament antitanc (del seu nom en anglès Anti-Tank Gun), arma destinada a ser usada contra un tanc
 Anàlisi termogravimètrica, anàlisi gravimètrica en relació amb els canvis de temperatura
 Guia de Test d'Aprovació (del seu nom en anglès Approval Test Guide), requisits que ha de passar un simulador de vol professional, vegeu Simulador de vol#Simuladores moderns
 Globulina anti-timòcits (del seu nom en anglès Anti-Thymocyte Globulin), anticòs contra els limfòcits T usat en el tractament del rebuig en els trasplantaments
 ATG, codi ISO 3166-1 d'Antigua i Barbuda, estat insular de l'Amèrica Central 
 ATG, triplet del codó d'inici, format per adenina (A), timina (T) i guanina (G)
 Atg, acrònim usat per als gens implicats en l'autofàgia, procés catabòlic de degradació del citoplasma cel·lular, vegeu Autofàgia#Mecanisme molecular
 Atg., abreviatura de l'antigorita, mineral de la classe dels fil·losilicats